Нигер может означать:

Географические понятия 
 Нигер — государство в Африке.
 Нигер — река в Африке.
 Нигер — часть Французской колониальной империи, находившаяся на территории современного государства Нигер.
 Нигер — штат в Нигерии.

Люди 
 Симеон Нигер — апостол от семидесяти.
 Песценний Нигер — римский император.
 Нигер — осетинский советский поэт и литературовед И. В. Джанаев.
 Нигер, Шмуэль (1883—1955) — еврейский литературный критик и публицист.

См. также 
 Ниггер